Matti Aho (né le  à Halikko en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1999-2000 ||TPS Turku ||Jr. A SM-Liiga ||22 ||1 ||1 ||2 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2000-2001 ||TPS Turku ||Jr. B SM-Liiga ||4 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||TPS Turku ||Jr. A SM-Liiga ||28 ||8 ||4 ||12 ||20 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2001-2002 ||TPS Turku ||Jr. A SM-Liiga ||37 ||13 ||16 ||29 ||36 ||9 ||4 ||2 ||6 ||6
|-  
| 2001-2002||TPS Turku  || SM-liiga ||13 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||TPS Turku ||Jr. A SM-Liiga ||21 ||8 ||5 ||13 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||TuTo Turku ||Mestis ||18 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||TPS Turku ||Jr. A SM-Liiga ||30 ||1 ||11 ||12 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||TuTo Turku ||Mestis ||3 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005|| TPS Turku || SM-liiga || 56 ||4 ||4 ||8 ||44 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
| 2005-2006|| TPS Turku || SM-liiga ||56 ||5 ||4 ||9 ||40 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2006-2007|| TPS Turku || SM-liiga ||51 ||9 ||5 ||14 ||14 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2007-2008|| TPS Turku || SM-liiga ||55 ||8 ||15 ||23 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Kiekko-Vantaa ||Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Växjö Lakers HC || Allsvenskan ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2008-2009|| Tappara Tampere || SM-liiga ||34 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales

|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze

Références

Voir aussi

Naissance en janvier 1983
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Tappara
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace